De WAFU Nations Cup 2019 was de vijfde editie van dit voetbaltoernooi. Het werd gespeeld van 28 september tot en met 13 oktober 2019 in Senegal. Het toernooi werd gewonnen door Senegal, dat in de finale van Ghana won na strafschoppen. Alle wedstrijden vonden plaats in de stad Thiès.

Dit toernooi is bedoeld voor landen van de WAFU (West African Football Union). Het werd voorafgegaan aan voorronde. De winnaars en verliezers van de voorronde werden van elkaar gescheiden in twee competities.

Voorronde

Verliezerscompetitie

Kwartfinale

Halve finale

Finale

Winnaarscompetitie

Kwartfinale

Halve finale

Finale

Voetbal in 2019
Voetbal in Senegal
WAFU Nations Cup
Sportevenement in Senegal